L'expression mesure de Borel est utilisée en théorie de la mesure dans des sens variés d'une source à l'autre. Elle peut désigner, entre autres acceptions :

 la mesure de Borel-Lebesgue, restriction de la mesure de Lebesgue à la tribu des boréliens ;

 une mesure borélienne, c'est-à-dire une mesure définie sur la tribu des boréliens d'un espace topologique ;

 une mesure de Borel, au sens plus restreint de mesure borélienne finie sur tout compact.

it:Misura di Borel